Джина Годжан (; род. , , жудец Вранча, Румыния) — румынская гимнастка, пятикратный призёр Олимпийских игр (1992 и 1996), 9-кратная чемпионка мира, 4-кратная чемпионка Европы. Самая титулованная румынская гимнастка в истории чемпионатов мира, делит второе место в истории женской спортивной гимнастики по количеству титулов чемпионки мира с Ларисой Латыниной и Светланой Хоркиной. Тренировалась у Октавиана Белу.

Всего на пяти чемпионатах мира завоевала девять золотых, две серебряных и четыре бронзовых медали — третье место в истории женской гимнастики по общему количеству наград после Симоны Байлз и Светлана Хоркиной. Всего на Олимпийских играх, чемпионат мира и Европы за карьеру завоевала 30 медалей (13 золотых, 9 серебряных и 8 бронзовых). Одна из наиболее титулованных гимнасток в истории, которая не стала олимпийской чемпионкой.

На Олимпийских играх 1996 года рассматривалась как фаворит на нескольких снарядах, но в итоге не сумела завоевать золото. Одной из причин стало то, что Джина перенесла срочную аппендектомию всего за пять недель до старта Олимпийских игр.

Во время карьеры румынские официальные лица указывали, что Годжан родилась в 1977 году, однако в 2002 году выяснилось, что на самом деле гимнастка родилась в 1978 году, что позволило ей раньше начать выступать на взрослых соревнованиях. Годжан и её мать отрицали это, в некоторых источниках до сих пор указан 1977-й год рождения.

Примечания

Ссылки 
 

Гимнасты Румынии
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1992 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1996 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1996 года
Гимнасты на летних Олимпийских играх 1992 года
Гимнасты на летних Олимпийских играх 1996 года
Чемпионы Европы по спортивной гимнастике
Чемпионы мира по спортивной гимнастике